Het ATP-toernooi van Acapulco 2001 (met de officiële naam Abierto Mexicano Pegaso) vond plaats van 26 februari tot en met 4 maart 2001. Er werd gespeeld op gravelbanen van The Fairmont Acapulco Princess in de Mexicaanse stad Acapulco.

Het toernooi van 2001 trok 24.225 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco